Francesco Bacone (1561-1626), nome italianizzato di Francis Bacon, filosofo, politico e saggista inglese
Ruggero Bacone (1214-1294), nome italianizzato di Roger Bacon, filosofo e frate francescano inglese